Пратупийский язык — гипотетический восстанавливаемый язык-предок тупийской языковой семьи.

Фонология 
Фонология:

инициали: как минимум */p, m, w, t, n, r, c, j, k, ꝁ, ŋ, ʔ, ∅/
финали: */p, t, c, k, ∅/
медиали: */a, ə, y, e, i, o, u, ɯ/
Структура корня: *(CV)CV(C)

Личная парадигма 
Класс I:

Класс II:

Лексика 
Лексика:

Примечания 

Тупи языки
Праязыки